Impiccato – persona giustiziata con il supplizio dell'impiccagione
 Impiccato – vittima di impiccamento per suicidio, omicidio, incidente o esecuzione capitale
 Impiccato – gioco di carta e matita